Cattell est le patronyme de:
 James McKeen Cattell (1860-1944), professeur et éditeur de journaux scientifiques
 Raymond Cattell (1905-1998), psychologue britannique et américain

Homonymie de patronyme